

Села:
 Нова Буда — Житомирська область, Житомирський район
 Нова Буда — Київська область, Бучанський район
 Нова Буда — Черкаська область, Звенигородський район
 Нова Буда — Чернігівська область, Корюківський район